Алекса́ндр Ива́нович Тара́сов:
 Тарасов, Александр Иванович (1900—1941) — русский советский писатель.
 Тарасов, Александр Иванович (известен под псевдонимами Тарас и T-killah; род. 1989) — российский рэп, хип-хоп и R’n’B исполнитель.
 Тарасов, Александр Иванович — русский военачальник, генерал-майор; Георгиевский кавалер, № 3798; 12 декабря 1824.